Аугустин Пио Барбо́за (; 5 мая 1913, Асунсьон — 18 декабря 1998, там же) — парагвайский  и композитор. Представитель парагвайской музыки — стиля гуарани.

Биография 
В 1929 году отправился в Буэнос-Айрес, где стал работать моряком на борту корабля под аргентинским флагом. Одновременно занялся музыкальной деятельностью, познакомился с Базилио Мелгареджо Молинасом («Мелга»), к паре с которым сформировал дуэт, а затем — трио Мелгареджо-Барбоза-Фелиу.

В 1947 году вошёл в состав трио парагвайцев «Los Paraguayos Threesome» с Digno García и Луисом Альберто дель Парана. Совершил турне по Мексике, затем Кубе, Центральной Америке. В начале 1950-х годов гастролировал по странам Южной и Центральной Америки, Мексике, США и Европе в качестве солиста или в составе различных музыкальныхми групп.

В 1954 году выступал с «Trio Los Paraguayos». В Европе они подписали контракт с голландской звукозаписывающей компанией Philips. Эти отношения длились много лет. Их прозвали «послами парагвайской музыки».

В 1957 году А. Барбо́за организовал свою собственную группу «Barboza y sus compañeros» с Рамоном Мендосой, Леонардо Фигероа и Карлосом Центурионом, продолжая гастролировать по Европе и Ближнему Востоку.

В 1962 году, поселившись в Парагвае, женился на певице Ивере (Francisca Zayas), образовав художественный семейный дуэт. 

В 1994 году правительство Парагвая наградило Барбозу Национальным орденом за заслуги в деле распространения и популяризации парагвайской музыки.

В 1996 году он написал автобиографическую книгу под названием «Ruego y Camino».

В 1997 году выиграл Национальную премию Парагвая по музыке.

Избранные произведения 

Барбоза создал около 80 песен.
 «Alma vibrante»,
 «Flor de Pilar»,
 «Mi patria soñada»,
 «Sobre el Corazón de mi guitarra»,
 «Muchachita campesina»
 «Mis joyas de Buenos Aires»
 «Dulce tierra mía»,
 «Serenata»,
 «Viva la vida, viva el amor»
 «Muchacha dorada» ,
 «Oimeva che roga»,
 «Oñomdiovemi»
 «Reservista purahei»,
 «Emociones de mi tierra»
 «Ruego y camino»,
 «Sombras de ausencia»,
 «Voz del viejo río».

Ссылки 
 Agustín Barboza 
 Agustín Barboza 

Музыканты Парагвая
Композиторы Парагвая
Композиторы XX века
Кавалеры ордена Заслуг (Парагвай)